The Secret ("Il segreto" in lingua italiana) può riferirsi a:

Cinema 
 The Secret – cortometraggio del 1911 diretto da Harry Solter
 The Secret – cortometraggio del 1918 diretto da Henry Edwards
 The Secret – film del 1955 diretto da Cy Endfield
 The Secret – film del 1979 diretto da Ann Hui
 The Secret – film del 1997 diretto da Noel Nosseck
 The Secret – film del 2006 diretto da Drew Heriot
 The Secret (Si j'étais toi) – film del 2007 diretto da Vincent Pérez
 The Secret - La forza di sognare (The Secret: Dare to Dream) – film del 2020 diretto da Andy Tennant
 The Secret - Le verità nascoste (The Secrets We Keep) – film del 2020 diretto da Yuval Adler

Letteratura 
 The Secret – libro di Rhonda Byrne
 The Secret – fumetto italiano della Star Comics

Musica 
 The Secret – gruppo musicale italiano
 The Secret – EP di Austin Mahone del 2014
 The Secret – EP delle Cosmic Girls del 2016
 The Secret – album musicale di Alan Parsons del 2019

Televisione 
 The Secret – film TV del 1992 diretto da Karen Arthur
 The Secret – miniserie televisiva in 4 episodi del 2016
 Il segreto (The Secret) – episodio della prima stagione di The O.C.
 Il segreto (The Secret) – episodio della prima stagione de La signora del West

Pagine correlate 
 Secret
 Secrets